Шуго́зеро:

 Шугозеро — озеро в Ленинградской области.
 Шугозеро — посёлок в Тихвинском районе Ленинградской области.